PROM eller Prom kan syfta på:

PROM (elektronik) – programmerbart endast läsbart minne
Prom – en formell bal eller annan ansamling av studenter, se studentbal
Prom (film) – en amerikansk tonårsfilm från 2011
Jarl Prom (1905–1975), svensk jurist